Corey Darnell Smith (n. 1983), cestista statunitense
 Corey Dominique Smith (1979-2009), giocatore di football americano statunitense